Векерлен или Векерлин — фамилия. Известные носители:
 Векерлен, Жан-Батист (1584—1653) — французский композитор и писатель.
 Векерлин, Георг Родольф (1584—1653) — немецкий поэт.